Palánka település Romániában
 Palánka település Szerbiában

Lásd még: Palanka (egyértelműsítő lap)